Holmen steht für:

 Holmen AB, schwedischer Papierhersteller

geographische Objekte:
 Holmen (Kopenhagen), Stadtteil von Kopenhagen, Dänemark
 Holmen (Oslo), Stadtteil von Oslo, Norwegen
 Holmen (Wisconsin), Gemeinde im La Crosse County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Holmen, dänischer Name für Holm (Flensburg), Fußgängerzone
 Holmen, dänischer Name für Holm (Schleswig), Fischerviertel
 Name einer Fähre in Kopenhagen, siehe Damen Ferry 2306 E3

Holmen oder Holmén ist der Familienname folgender Personen:
 Dag Holmen-Jensen (* 1954), norwegischer Skispringer
 Hallvard Holmen (* 1966), norwegischer Schauspieler
 Janne Holmén (* 1977), finnischer Leichtathlet
 Kjersti Holmen (1956–2021), norwegische Schauspielerin
 Nina Holmén (* 1951), finnische Leichtathletin
 Samuel Holmén (* 1984), schwedischer Fußballspieler
 Sebastian Holmén (* 1992), schwedischer Fußballspieler
 Stefan Holmén (* 1967), schwedischer Curler

Siehe auch:
 Holman